Желны — многозначный термин:
 Желны — род крупных дятлов.
 Желны — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Желны — деревня в Куменском районе Кировской области.
 Желны — деревня в Порховском районе Псковской области.